Зоя Петровна Степанова (24 июля 1928, Москва — 21 авгута 2017, Москва) — советская актриса театра и кино.

Биография 
Родилась в Москве в 1928 году.

В 1952 году окончила актёрское отделение ВГИКа (курс Бориса Бабочкина).

Более сорока лет — с 1952 по 1986 год — актриса Театра-студии «Киноактер».

В кино снималась с начала 1950-х годов, приняв участие в около 30 фильмах. Вначале появлялась в эпизодах, в том числе в таких известных фильмах как «Верные друзья». В 1956 году исполнила главную роль в фильме «Посеяли девушки лён», но и фильм в целом, и игра актрисы были резко раскритикованы, работа была названа «невыразительной»:
…в образе Надейки артистка 3. Степанова подчеркивала только чисто внешние черты характера героини…

В дальнейшем, исполнив в конце 1950-х ещё несколько вторых ролей, снималась только в эпизодах, часто даже не указываемых в титрах ролях.

Также работала как актриса озвучивания. После 1985 года не снималась.

На сцене театра сыграла во многих постановках, таких как «Дядюшкин сон», «У опасной черты», «Простушка и воспитанная», «Суровое поле» и другие.

С зрелые годы реализовывала себя в литературе: в 2005 году издан её сборник стихов и рассказов «Курьезные истории или Сон в руку».

Умерла в 2017 году в Москве, похоронена на Митинском кладбище.

Фильмография 

 1953 — Вихри враждебные — комсомолка (нет в титрах)
 1954 — Верные друзья — комсомолка на приеме у Неходы (нет в титрах)
 1954 — Мы с вами где-то встречались — эпизод (нет в титрах)
 1954 — Об этом забывать нельзя — студентка (нет в титрах)
 1955 — Доброе утро — девушка на пароходе (нет в титрах)
 1956 — Посеяли девушки лён — Найдейка Красович — главная роль
 1957 — Особое поручение — Лена
 1958 — Трое вышли из леса — Кира Строганова
 1959 — Айна -Валя
 1964 — Метель — дворянка (нет в титрах)
 1965 — На завтрашней улице — секретарша Платонова (нет в титрах)
 1966 — Дядюшкин сон — дама
 1969 — Каждый вечер в одиннадцать — Света
 1970 — Карусель — знакомая Марии Семёновны (нет в титрах)
 1972 — Инженер Прончатов — управляющая областной конторой Госбанка
 1972 — Большая перемена — лечащий врач Федоскина
 1973 — Дача — Любовь Петровна
 1974 — Скворец и Лира / Skřivánek a Lyra — горничная
 1975 — Без права на ошибку — Мария Тарута, мать Антона
 1977 — Судьба — жена пленного (нет в титрах)
 1978 — Шествие золотых зверей — дежурный милиционер
 1980 — Чрезвычайные обстоятельства — Алла Михайловна, секретарь Батукина
 1982 — Кто стучится в дверь ко мне… — мать Юры (нет в титрах)
 1983 — К своим!.. — работница почты
 1983 — Срок давности — работник юридической консультации (нет в титрах)
 1984 — Время желаний — жена Андрея Сергеевича
 1985 — Законный брак — ''эпизод

Ссылки 
  Умерла актриса из культовой «Большой перемены» Зоя Степанова // Российская газета, 21.08.2017
 Умерла советская актриса Зоя Степанова // ТАСС, 21.08.2017
 Скончалась актриса и писатель Зоя Степанова // Союз кинематографистов России, 21.08.2017
  Зоя Петровна Степанова // Мосфильм

Выпускники актёрского факультета ВГИКа
Актёры и актрисы Театра-студии киноактёра
Похороненные на Митинском кладбище